Choke peut désigner :

 Choke, un roman de Chuck Palahniuk ;  
 Choke (2001) un thriller psychologique écrit et dirigé par John Sjogren avec Dennis Hopper et Michael Madsen ;
 Choke (2008), un film de Clark Gregg tiré du roman de Chuck Palahniuk.
 le choke est le volet de démarrage à froid,  sur une voiture, en anglais. Le terme se rencontre en français québécois.
 Le choke (ou choque), une danse originaire de Tura en Colombie.
 Le Choke, les degrés de rétreint qui désignent l'étranglement de la sortie de canon d'un fusil.

Musique 
 Choke est un groupe canadien de musique punk (1994-2007)
 Choke est un groupe Brasilian de musique Metal/Hardcore (1998- )
 Choke (1990) est le second album du groupe The Beautiful South 
 Choke est une chanson de Living Syndication
 Choke est producteur de musique marocain
 Choke est une chanson du groupe de rock Feeder de l'album Echo Park sorti en 2001

Homonymie de titre